Termenul Olanda se poate referi la:
 Olanda, o regiune în Țările de Jos, astăzi împărțită în două provincii Olanda de Nord (Noord-Holland) și Olanda de Sud (Zuid-Holland)
 În română, Olanda se folosește adesea pentru a desemna în totalitate Țările de Jos (așa cum "America" se folosește uneori pentru a desemna "Statele Unite"), deși acest lucru poate fi considerat incorect (vezi și teminologie Olanda).
 Regatul Olanda, un stat vasal Franței care acoperea în mare parte teritoriul de azi al Țărilor de Jos în timpul erei napoleoniene (1806-1810).
 Olandă - țesătură deasă și fină, făcută din fire de in de bună calitate, folosită la confecționarea lenjeriei de pat, de corp etc.